Hans Mühlethaler (1930-2016), écrivain et dramaturge suisse ;
 Jacques Muhlethaler , fondateur de l'Association mondiale pour l'École instrument de paix ;
 Laurent Muhlethaler (1997-), coureur du combiné nordique français.